On Chesil Beach steht für:
 On Chesil Beach, Originaltitel des Romans Am Strand (Ian McEwan) von Ian McEwan
 On Chesil Beach, Originaltitel des britischen Spielfilms Am Strand (2017) von Dominic Cooke